Гестия:

 Гестия (гр. Εστία) в древнегреческой мифологии может иметь следующие значения:
 Гестия — олимпийская богиня домашнего очага
 Гестия — имя одной из Гесперид, дочерей Геспера, стороживших золотые яблоки на краю света
 (46) Гестия — крупный тёмный астероид типа С главного астероидного пояса.